

События 
 Консулы Плавтий Квинтилл (Квинтилий) и Марк Стаций Приск Лициний Италик.
Китай:
 Восстание кянов.
 159—169 — Набеги и карательные экспедиции китайцев против кянов.

Родились 
 Лу Чжи (империя Хань), учёный, историк, военный и государственный деятель.

Скончались 
  — китайский военный генерал и политик.
  — императрица Исянь во времена династии Хань.

См. также